Ранчо де Гарсија има више значења:

 Ранчо де Гарсија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо де Гарсија (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику